Илиеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Илиеску, Агата Николау — румынский депутат от Бухареста в 1990—1992 годах от ФСН.
 Илиеску, Адриан Валентин — румынский депутат от Бухареста в 1996—2000 годах от ПСДР.
 Илиеску, Адриан-Паул (род. 1953) — румынский философ, профессор политической философии на философском факультете Бухарестского университета.
 Илиеску, Адриана (род. 1938) — румынская детская писательница, известная тем, что родила в 66 лет.
 Илиеску, Виктор (1884—1959) — румынский генерал во время Второй мировой войны.
 Илиеску, Думитру (1865—1940) — румынский политик и генерал, начальник румынского Генерального штаба в 1916 году.
 Илиеску, Ион (род. 1930) — румынский сенатор и президент Румынии в 1990—1992, 1992—1996 и в 2000—2004 годах.
 
 Илиеску, Константин (род. 1932) — оппозиционер коммунистическому режиму в Румынии.
 Илиеску, Мария Агата — румынский депутат от Бухареста в 1992—1996 годах от ПСДР.
 Илиеску, Михай (род. 1978) — румынский спортсмен, участвовавший в соревнованиях по бобслею в 1998—2006, финишировал 26-м на Олимпийских играх в Турине.
 Илиеску, Николае (род. 1956) — румынский писатель и публицист.
 Илиеску, Октавиан (1919—2009) — румынский нумизмат.
 Илиеску, Паул (род. 1934) — оппозиционер коммунистическому режиму в Румынии.

В испанской огласовке — Илиеско.

 Илиеско, Хуан (1898—1968) — аргентинский шахматист.